Ambodiadabo, une commune rurale malgache située dans la partie nord-est de la région de Sofia ;
 Ambodiadabo, une commune urbaine malgache située dans la partie sud-est de la région de Sofia.